Auchtertgraben ist ein Gewässername:

 Auchtertgraben (Butzbach), linker Zufluss des Butzbachs (zur Fils) bei Zell unter Aichelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Auchtertgraben (Stunzach), rechter Zufluss der Stunzach vor Gruol, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg